Lakostjärnarna är en grupp tjärnar i Lima socken och Malung-Sälens kommun:

Lakostjärnarna (Lima socken, Dalarna, 676878-136194), sjö i Malung-Sälens kommun 
Lakostjärnarna (Lima socken, Dalarna, 676891-136124), sjö i Malung-Sälens kommun 
Lakostjärnarna (Lima socken, Dalarna, 676858-136166), sjö i Malung-Sälens kommun 

Insjöar i Dalälvens avrinningsområde
Insjöar i Dalarna
Insjöar i Malung-Sälens kommun